Buran o Burán puede referirse a:

 los vientos Buran, vientos que soplan en Asia oriental;
 el transbordador Burán, un transbordador espacial ruso;
 el misil Burán, un misil de crucero soviético desarrollado durante los años 1950;
 Burano, una isla de Venecia.
 Burán, asentamiento urbano en el óblast de Lugansk (Ucrania).